Ракша́нин — фамилия:
 Ракшанин, Иосиф Викторович — Георгиевский кавалер; ротмистр; 26 августа 1916.
 Ракшанин, Николай Осипович (1859—1903) — российский журналист, театральный критик и драматург.
 Ракшанин, Семён Осипович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2787; 20 января 1814.